A 2014. évi téli olimpiai játékok megnyitója során a részt vevő sportolók ünnepélyes keretek között, nemzetenként a zászlajukkal vonultak be a Fist Olimpiai Stadionba. Minden ország egy hivatalos zászlóvivője vitte elöl a nemzete zászlaját, mögötte pedig a többi sportoló vonult be.

A következő lista felsorolja az összes részt vevő ország zászlóvivőjét a bevonulási sorszámuk szerint rendezve. A megnyitó során mindig Görögország vonul be először, mint az olimpiai játékok ősatyja, utoljára pedig az aktuális házigazda, ezúttal Oroszország érkezett a stadionba. A többi ország a házigazda nyelve szerinti (ábécé)sorrendben követték egymást.

A 2014. évi téli olimpiai játékok zászlóvivőinek listája

Jegyzetek

Források 

Zaszlovivöi
Olimpiai témájú listák